Cet article est une liste de pays selon le nombre de véhicules routiers à moteur pour . Sont compris les voitures, les fourgonnettes, les autobus, les camions de fret, et autres ; mais pas les motos ni les autres deux-roues.

Liste

Références 

Liste en rapport avec l'automobile
Transport routier par pays
Liste de pays